Municipio de Crow Lake puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Crow Lake (condado de Jerauld, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Jerauld.
 Municipio de Crow Lake (condado de Stearns, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Stearns.